Necessary Roughness – album del 1997 di Lady of Rage
Campioni di guai (Necessary Roughness) – film del 1991 diretto da Stan Dragoti
Terapia d'urto (Necessary Roughness) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011